Obliczenia zwarciowe (zob. też zwarcie) – obliczenia wykonywane w elektroenergetyce należące do grupy najczęściej wykonywanych obliczeń, do których zalicza się: rozpływy mocy w systemie, analiza zwarć, badania stabilności systemu.

Spotyka się również termin obliczenia prądów zwarciowych, którego znaczenie jednak jest nieco węższe niż termin obliczenia zwarciowe. Wynika to z faktu, że oprócz prądów towarzyszących zwarciom, ważne są także napięcia w wybranych węzłach, charakterystyczne impedancje oraz inne parametry, które to obejmuje właśnie ten termin.

Obliczenia zwarciowe wykonuje się najczęściej dla najprostszego przypadku pojedynczego zwarcia bezpośredniego. Czasami dodatkowo obliczenia zwarciowe ogranicza się do zwarć symetrycznych (trójfazowych).
Dokładny opis matematyczny zjawisk zachodzących przy zwarciach jest trudny i skomplikowany. Z tego powodu w praktyce eksploatacyjnej i projektowej obliczenia zwarciowe wykonuje się w sposób uproszczony, a uproszczenia te dotyczą zarówno odwzorowania w modelach matematycznych elementów systemu, zjawisk zachodzących w systemie w trakcie zwarcia, jak również samych obliczeń.

Zastosowanie 
Zwarcia wpływają na pracę urządzeń pierwotnych i wtórnych systemu elektroenergetycznego i z tego powodu obliczenia zwarciowe są niezbędne zarówno w trakcie projektowania, jak i eksploatacji systemu. Wyniki obliczeń zwarciowych są potrzebne głównie do takich czynności, jak:
 dobór urządzeń elektroenergetycznych ze względu na ich wytrzymałość zwarciową (mechaniczną i cieplną),
 projektowanie odpowiednich układów połączeń elektrycznych (konfiguracji) sieci, z uwagi na spodziewane prądy zwarciowe,
 projektowanie szyn zbiorczych w rozdzielniach
 dobór przekrojów przewodów i żył kabli
 wybór metod i specjalnych środków ograniczających prądy zwarciowe,
 dobór nastawień i analiza warunków pracy automatyki zabezpieczeniowej,
 projektowanie i analiza skuteczności systemu ochrony przeciwporażeniowej,
 określenie oddziaływania prądów zwarciowych na pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zobacz też 
 początkowy prąd zwarciowy
 moc zwarciowa
 współczynnik asymetrii prądu zwarciowego
 współczynnik zwarcia doziemnego
 zwarciowa zdolność łączeniowa
 prąd zwarciowy cieplny

Bibliografia 
 

Zwarcia